Super Nova oder Súper Nova steht für:

 Super Nova, Ringname von Mike Segura (Miguel Angel Nava; * 1969), mexikanischer Wrestler
 Super Nova, Ringname von Michael Bucci (* 1972), US-amerikanischer Wrestler 
 Súper Nova (Wrestler) (* 1986), Ringname eines mexikanischen Wrestlers 
 Super Nova, anderer Name für Darius Force, Computerspiel (1993)
 Super Nova Racing, britisches Motorsportteam

Siehe auch:
 Supernova (Begriffsklärung)